Agne steht für:

 Saint-Agne, französische Gemeinde im Département Dordogne
 Ramonville-Saint-Agne, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne

Agne bzw. Agné ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Agne (* 1994), deutscher Ruderer
 Raül Agné (* 1970), spanischer Fußballspieler und -manager
 Thierno Agne (* 1989), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Aigne
 Aigné
 Agnes (Begriffsklärung)
 Agni (Begriffsklärung)